Cercul magic se poate referi la:

 Cercul magic, un roman polițist scris de Nicolae Mărgeanu și publicat în 1966
 Cercul magic, ecranizarea cinematografică a romanului lui Mărgeanu, regizată de David Reu și lansată în 1975